Denumirea de Konstantinovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Konstantinovo, un sat în comuna Kameno, regiunea Burgas;
 Konstantinovo, un sat în comuna Simeonovgrad, regiunea Haskovo;
 Konstantinovo, un sat în comuna Varna, regiunea Varna.